

Astronomia 
 33335 Guibert – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Château-Guibert – comune francese situato nel dipartimento della Vandea nella regione dei Paesi della Loira

Persone 
 Andrés Guibert (1968) – cestista cubano
 Élisabeth Guibert (1725-1788) – scrittrice francese
 Guibert (XIII secolo–XIII secolo) – sconosciuto compositore assieme a Bertran Albaric 
 Hervé Guibert (1955-1991) – scrittore francese
 Honoré Guibert (1720-1791) – ebanista e scultore francese
 Jacques-Antoine-Hippolyte de Guibert (1743-1790) – militare francese
 Joseph Hippolyte Guibert (1802-1886) – cardinale, arcivescovo cattolico e religioso francese
 Laure Guibert (1968) – attrice francese
 Luigi Andrea Guibert – architetto